Foveolariidae är en familj av mossdjur. Foveolariidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Foveolariidae finns 8 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Foveolariidae